Bellavista (ital./span. für „schöne Aussicht“) steht für:

Geografisches in Europa:
 Bellavista, Berggrat entlang der Grenze zwischen der Schweiz und Italien
 Fuorcla Bellavista, Pass in den Bernina-Alpen
 Bellavista (Aljaraque), Ort in Aljaraque, Provinz Huelva, Spanien
 Bellavista (Sevilla), Stadtviertel von Sevilla, Spanien
 Bellavista (Málaga), Stadtviertel von Málaga, Spanien

Geografisches in Südamerika:

in Chile:
 Bellavista (Santiago), Stadtviertel von Santiago de Chile

in Ecuador:
 Bellavista (El Oro), Ort und Parroquia rural in der Provinz El Oro
 Bellavista (Galápagos), Ort und Parroquia rural in der Provinz Galápagos
 Bellavista (Loja), Ort und Parroquia rural in der Provinz Loja
 Bellavista (Manabí), Ort und Parroquia rural in der Provinz Manabí
 Bellavista (Zamora Chinchipe), Ort und Parroquia rural in der Provinz Zamora Chinchipe

in Peru:
 Bellavista (San Martín), Verwaltungssitz der Provinz Bellavista, Peru
 Bellavista (Sechura), Distriktverwaltungssitz in der Provinz Sechura, Peru
 Provinz Bellavista, Provinz in der Region San Martín, Peru
 Distrikt Bellavista (Bellavista) in Peru
 Distrikt Bellavista (Callao) in Peru
 Distrikt Bellavista (Jaén) in Peru
 Distrikt Bellavista (Sullana) in Peru
 Distrikt Bellavista de la Unión in Peru
 Bellavista (Jaén), Hauptort des Distrikts Bellavista (Jaén) in Peru

Bauwerke:
 Faro Bellavista (El Faro de Cabo Mayor), Leuchtturm im Spanien
 Rifugio Bellavista, Schutzhütte in Südtirol, siehe Schöne-Aussicht-Hütte
 Estadio Bellavista, Stadion in Ecuador 

Bellavista steht für:
 Also sprach Bellavista (Così parlò Bellavista), Werk von Luciano De Crescenzo

Siehe auch:
 Bella Vista
 Bela Vista
 Belle Vue
 Bona Vista